|}
Die Bahnstrecke Přerov–Olomouc ist eine zweigleisige, elektrifizierte Eisenbahnstrecke, ein Teil der Gesamtstaatlichen Bahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Přerov (Prerau) nach Olomouc (Olmütz).

Geschichte 

Der Betrieb auf der Strecke wurde am 17. Oktober 1841 eröffnet. Die Strecke wurde 1957 elektrifiziert.

In den Jahren 2018 bis 2023 ist die Ausrüstung der Strecke mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS vorgesehen.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke auf zelpage.cz (tschechisch)
 Geschichte der Bahnstrecke (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien